Portsmouth kan syfta på
 Portsmouth FC – ett fotbollslag från Portsmouth, England

Geografi

Dominica
 Portsmouth (parishhuvudort) –  en parishhuvudort

Storbritannien
 City of Portsmouth – enhetskommun
 Portsmouth – en stad i England
 Portsmouth, West Yorkshire – ort i Calderdale, West Yorkshire, England

USA
 Portsmouth, New Hampshire
 Portsmouth, Ohio
 Portsmouth, Rhode Island
 Portsmouth, Virginia